Określenia osób
 klient – osoba nabywająca towar lub usługę
 klient – ubogi szlachcic zależny od możnowładcy
 klient – obywatel starożytnego Rzymu

Informatyka
 klient – oprogramowanie korzystające z usług serwera
 klient FTP – program komputerowy do łączenia się z serwerem FTP

Kinematografia
 Klient – amerykański thriller (1994)
 Klient – irańsko-francuski dramat (2016)

Zobacz też 
 Klientelizm
 Klientela